Высоцкое — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Болгатовской волости 

Расположена в 32 км к северо-востоку от города Опочка и в 6 км к северо-востоку от деревни Болгатово.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 12 человек, на 2011 год — 9 человек.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района